Бегтабеговы  — российский княжеский род армянского происхождения.

По родословию князя Долгорукова армянского происхождения; первоначально жили в городе Ани, а по завоевании этого города персиянами переселились в Грузию, где в XVII веке царь Теймураз I возвёл Бегтабеговых в достоинство таваде и пожаловал старшему в их роде потомственное звание ледиванбега (царского советника).

Князь Соломон Иванович, скончавшийся в чине генерал-майора 6 мая 1860 года, известен как кавказский артиллерист. Кроме того, он находился в походах: в 1830 года в земле джарских и белоканских аварцев и за Кубанью, в земле шапсугов.

Описание герба 
Щит разделен на две части, из коих в первой в красном поле Черкес, скачущий на белом коне с золотою сбруею, имеющий на плече золотое копье. Во второй части в голубом поле изображены крестообразно две серебряных стрелы, острием вверх, на которых положен щит красного цвета с серебряным полумесяцем.

Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащими Княжескому достоинству. Герб рода Бегтабеговых, имеющих титул князей грузинских внесен в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 107.

Примечания

Литература 
 
 

Грузинские княжеские роды Российской империи
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы